

Cinéma et télévision
 Incognito , film français sorti en 1908, réalisé par Étienne Arnaud
 Incognito , film américain  sorti en 1915, réalisé par Archer MacMackin
 Incognito (), film américain  sorti en 1925, réalisé par Monta Bell
 Incognito , film français  sorti en 1933, réalisé par Kurt Gerron
 Incognito , film français  sorti en 1958, réalisé par Patrice Dally
 Incognito , court-métrage français  sorti en 1985, réalisé par Jean Sacuto
 Incognito (1989), téléfilm français réalisé par Alain Bergala
 Incognito , film américain  sorti en 1997, réalisé par John Badham
 Incognito (1999), téléfilm américain réalisé par Julie Dash
 Incognito  , film français  sorti en 2009, réalisé par Éric Lavaine

Jeux vidéo et informatique
 Incognito Entertainment, studio américain de jeu vidéo basé à Salt Lake City (Utah).
Incognito, système d'exploitation fondé sur Debian.

Musique
Groupes
 Incognito, ensemble britannique d'acid jazz.

Albums
 Incognito (1981), album d'Amanda Lear.
 Incognito (1985), album de Michel Polnareff.
 Incognito (1987), album de Céline Dion.
 Incognito (1990), album de No Use for a Name.

Voir aussi